Edwardsia hantuensis är en havsanemonart som beskrevs av J.L. England 1987. Edwardsia hantuensis ingår i släktet Edwardsia och familjen Edwardsiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
hantuensis